И́нна Алекса́ндровна Ласо́вская (род. 17 декабря 1969, Москва) — российская легкоатлетка, которая специализировалась в тройном прыжке, заслуженный мастер спорта России.

Биография 
Воспитанница московского спортклуба «Луч». В сборной России с 1993 года, и уже в дебютном сезоне завоевала свою первую награду — бронзу на мировом первенстве в помещениях в Торонто.

В следующем году она победила на европейском зимнем первенстве, а на летнем стала второй. В 1995 году на чемпионате мира в 1995 году в Гётеборге она стала лишь четвёртой, несмотря на великолепный результат — 14 м 90 см.

1996 и 1997 годы стали лучшими в её спортивной карьере. В июне 1996 года на соревнованиях в Мадриде она впервые преодолела рубеж 15 метров, показав результат 15.08. Месяцем позже, на Олимпийских играх в Атланте она с прыжком на 14.98 завоевала серебряную медаль, уступив лишь украинке Инессе Кравец. В 1997 году Ласовская выиграла зимний чемпионат мира и в том же году показала свой лучший результат — 15.09. Однако, находясь на пике формы, при подготовке к летнему чемпионату 1997 года Инна получила тяжёлейшую травму — разрыв ахиллова сухожилия, из-за которой она была вынуждена прервать выступления на два года.

В 1998 году у Ласовской родился сын Павел.

Летом 1999 года Инна вернулась в большой спорт, выступала до 2002 года, однако на прежний уровень выйти не смогла, после чего завершила карьеру.

Награды 
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (6 января 1997 года) — за заслуги перед государством и высокие спортивные достижения на XXVI летних Олимпийских играх 1996 года

Примечания

Ссылки 
 Профайл Инны Ласовской на официальном сервере ИААФ

Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1996 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2000 года
Прыгуны тройным России
Легкоатлеты Москвы